O Ford Cargo 1717e é um caminhão com motor eletrônico cummins e caixa de câmbio Eaton e produzido na unidade de São Bernardo do Campo, em SP, Brasil.

Com 16 toneladas de PBT (Peso Bruto Total), é um caminhão 4x2 médio indicado para aplicações como caminhão-tanque, transporte de bebidas, de gás, de carga seca, com baú de alumínio, guindastes tipo munck, cesto aéreo, frigorífico, baú sider ou lonado.

Possui motor Cummins Interact 3.9, de 4 cilindros em linha, com 170 cv de potência @ 2.500 rpm e 61,3kgfm de torque @ 1.500 rpm.

Sua capacidade máxima de tração (CMT) é de 27 toneladas no truck.

Ligações externas 
 

Caminhões da Ford